Den Namen Alvier tragen:
 ein Berg und eine Gebirgskette im Kanton St. Gallen, Schweiz; siehe Alvier (Berg) oder Alviergruppe
 ein Gebirgsbach im Bundesland Vorarlberg, Österreich; siehe Alvier (Fluss)